Адам Дэвид Хенли (; 14 июня 1994, Ноксвилл, Теннесси, США) — валлийский футболист, защитник клуба «Чорли». Выступал за сборную Уэльса.

Адам родился в семье американца и валлийки в США. Когда ему было два года семья переехала в Англию.

Клубная карьера 
Хенли — воспитанник английского клуба «Блэкберн Роверс». 19 ноября 2011 года в матче против «Уиган Атлетик» он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Мичела Сальгадо. по итогам сезона команда вылетела в Чемпионшип. В начале 2015 года в поединке против «Шеффилд Уэнсдей» Адам забил свой первый гол за «Блэкберн Роверс». По окончании сезона 2016/17 Хенли покинул «Роверс» в связи с истечением срока контракта.

9 января 2018 года Хенли подписал контракт с клубом MLS «Реал Солт-Лейк». В североамериканской лиге он дебютировал 7 апреля в матче против «Ванкувер Уайткэпс», выйдя на замену на 13-й минуте вместо получившего травму Демара Филлипса. 27 мая 2019 года Хенли расторг контракт с «Реал Солт-Лейк» по взаимному согласию сторон.

14 июня 2019 года Хенли подписал однолетний контракт с клубом английской Лиги два «Брэдфорд Сити». По окончании сезона 2019/20 он покинул «» в связи с истечением срока контракта.

20 ноября 2020 года Хенли подписал контракт с клубом Северной Национальной лиги «Чорли».

Международная карьера 
У Хенли была возможность выступать на национальном уровне за Англию, Уэльс или США, и он выбрал родину матери. 13 ноября 2015 года в товарищеском матче против сборной Нидерландов Адам дебютировал за сборную Уэльса, заменив во втором тайме Криса Гантера.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Брэдфорд Сити»

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Реал Монаркс»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Чорли»